Снос памятников Александру Пушкину на Украине, также известный как Пушкинопад (), — часть процесса дерусификации Украины, начавшегося в связи со вторжением России на Украину в 2022 году.

История 
Ситуация с Пушкиным оказалась очень похожей на «Ленинопад». Первым событием, получившим широкую известность, стал демонтаж памятника Пушкину в Мукачеве 7 апреля 2022 года. 9 апреля памятники русскому поэту демонтировали в Ужгороде и Тернополе. 22 марта 2022 года житель Тернополя выкрасил в красный цвет памятник Пушкину и написал на нем «стоп война». Своим действием он обратил внимание на необходимость демонтажа памятника. Памятник поэту был установлен в Тернополе в 1961 году. Первые инициативы по его сносу появились в 2014 году, после начала российско-украинской войны.

Мэр Тернополя Сергей Надал отметил:

11 апреля 2022 года в селе Заболотовцы Львовской области демонтировали бюст Пушкина.

19 апреля 2022 года в Кропивницком предложили убрать памятник Пушкину, который стоит возле Педагогического университета.

26 апреля 2022 в селе Пушкино на Береговщине Закарпатской области повалили памятник Александру Пушкину и начались совещания по переименованию села.

28 апреля 2022 был демонтирован памятник Пушкину в Конотопе, во время демонтажа памятнику оторвало голову.

30 апреля 2022 года был демонтирован памятник Пушкину в Чернигове.

5 мая 2022 в Виннице демонтировали мемориальную доску Пушкину.

8 мая 2022 года бюст демонтирован в Делятине Ивано-Франковской области..

13 мая 2022 года из входных ворот дендрологического парка «Александрия» в городе Белая Церковь демонтирован бюст Пушкину.

21 мая 2022 года в Николаеве был демонтирован памятник Пушкину.

1 июня 2022 года в Никополе был поврежден памятник Александру Пушкину.

Рабочая группа Министерства образования и науки Украины во время заседания 16 июня приняла решение об изъятии из школьных учебников более 40 произведений советских и российских авторов, включая Александра Пушкина.

В Запорожье демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина. Бюст из кованой меди простоял в городе более 20 лет и был демонтирован вечером 26 июля с разрешения мэрии.

1 сентября 2022 года в Киеве был демонтирован бюст Пушкину на территории гимназии №153.

11 октября 2022 года в Киеве неизвестными был демонтирован второй бюст Пушкина перед Национальным транспортным университетом. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову на псевдо «Бук» — известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, погибшем в мае 2022 года в бою с российскими войсками.

В г. Харькове бюст Александра Пушкина был демонтирован в центре города 9 ноября 2022 года решением Харьковсого горсовета. Бронзовый бюст простоял более 100 лет и был открыт в мае 1904 года рядом с переименованой улицей Пушкинской (бывшая улица Немецкая).

11 ноября 2022 демонтировали памятник Александру Пушкину в Житомире.

11 ноября 2022 демонтирован и исчез памятник Пушкину в городе Жмеринка.

17 ноября 2022 демонтирована скульптура Пушкина в городе Черновцы.

20 ноября 2022 года неизвестными был повален бюст Пушкину в городе Никополь.

21 ноября 2022 демонтирован памятник Пушкину в городе Кременчуг.

29 ноября 2022 демонтирована мемориальная доска Пушкину в городе Николаев.

29 ноября 2022 демонтирован памятник Пушкину в городе Ананьев.

Памятник в Тульчине демонтирован 10 декабря 2022 года

Памятник Пушкину в Днепре демонтирован 16 декабря 2022 года.

23 декабря 2022 демонтирована вторая скульптура Пушкина в городе Черновцы.

Памятник в Кролевце демонтирован 24 декабря 2022 года.

27 декабря 2022 демонтирован бюст Пушкину с фасада Черновицкого драматического театра имени Ольги Кобылянской.

29 декабря 2022 года демонтировали бюст в г. Полонное.

29 декабря 2022 демонтирована вторая мемориальная доска Пушкину в городе Николаев

30 декабря 2022 городской голова Краматорска Александр Гончаренко показал фото демонтажа бюста Александра Пушкина.

18 февраля 2023 г. демонтирован памятник Пушкину в с. Биленченковка Полтавской области.

Тезы и антитезы 
Вопрос сноса памятников рассматривается в концепте содержательной их нагрузки, уяснении причин их установки. В украинском обществе существовали тезисы «Не нужно уничтожать историю! Это же наша история!», «Снесите все эти памятники в музеи», «Это выдающиеся деятели».

См. также 
 Снос памятников Ленину на Украине

Примечания

Ссылки 
 Спецоперация «Дерусификация». Интервью с главным редактором «Исторической правды» Вахтангом Кипиани

Вторжение России на Украину в культуре и искусстве
2022 год на Украине
Памятники Александру Пушкину на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Украина